Бадя () — румынская фамилия. Известные носители:
 Бадя, Алин (род. 1988) — румынский фехтовальщик-саблист.
 Бадя, Бела (род. 1969) — румынский шахматист.
 Бадя, Йоана (род. 1964) — румынская гребчиха.
 Бадя, Лаура (род. 1970) — румынская фехтовальщица.
 Бадя (Бадия) Анатолий Васильевич (род. 1928) — молдавский музыковед